Højskole har flere betydninger:

 Folkehøjskole
 Professionshøjskole

Højskole er ikke et beskyttet navn. Uddannelser eller andre institutioner i Danmark eller udlandet, der kalder sig højskole. I daglig tale kaldes Folkehøjskoler ofte for højskoler.

Forskellen på en folkehøjskole og andre typer af højskoler er, at de danske folkehøjskoler får statstilskud fra Kulturministeriet og opfylder kravene i loven om folkehøjskoler.